Le championnat de Mauritanie de football, appelé Super D1, est une compétition de football créée en 1976 réunissant les quatorze meilleurs clubs mauritaniens.

Histoire

Palmarès

Bilan

Liens externes 
  Palmarès du championnat de Mauritanie sur le site RSSSF.com

Football Mauritanie
Mauritanie